

Buchenau, oggi Puchenau – comune nell'Alta Austria

Buchenau, oggi Nędza – comune nel voivodato della Slesia